Lionel est un prénom masculin, fêté le 10 novembre et un patronyme.

Prénom 

Lionel est un prénom masculin qui est notamment porté (ou ayant été porté) par :

 Lionel, un personnage de la légende arthurienne
 Lionel Abelanski, un acteur français
 Lionel d'Anvers, le deuxième fils d'Édouard III d'Angleterre et de Philippa de Hainaut
 Lionel Artuso (Sainte-Livrade-sur-Lot, 1959-), un joueur de rugby à XIII
 Lionnel Astier (Alès, 1953-), un auteur, acteur et metteur en scène français
 Lionel Atwill, un acteur britannique 
 Lionel Bah (Oullins, 1980-), un footballeur ivoirien
 Lionel Barrymore, un acteur, réalisateur, scénariste américain
 Lionel Beauxis, un joueur de rugby à XV français
 Lionel Belmondo, un saxophoniste et flûtiste, compositeur, arrangeur et producteur français de jazz
 Lionel Benhamou (1956-1995), un guitariste de jazz
 Lionel Boulet, un ingénieur québécois
 Lionel Brans
 Lionel Bringuier
 Lionel Camisuli
 Lionel Cappone
 Lionel Charbonnier
 Lionel Chetwynd
 Lionel Chevrier
 Lionel Daudet
 Lionel Daunais
 Lionel Delplanque
 Lionel Jack Dumbleton
 Lionel Faure
 Lionel Florence
 Lionel Fontagné
 Lionel Groulx
Lionel Haidant, un ingénieur du son, musicien, enseignant et auteur français
Lionel Hampton
 Lionel Jeffries
 Lionel Jospin
 Lionel Kieseritzky
 Lionel Koechlin
 Lionel Lemonchois
 Lionel Leroy
 Lionel Letizi
 Lionel Lucot, (1960-), Chercheur, navigateur, plongeur, écrivain, aventurier.
 Lionel Mallier
 Lionel Marchetti
 Lionel Mathis
 Lionel Melet
 Lionel Meney
 Lionel Messi
 Lionel Nallet
 Lionel Newman
 Lionel Olivier (1949-), écrivain français
 
 Lionel Pina
 Lionel Poilâne
 Lionel Potillon
 Lionel Radiguet
 Lionel Richie
 Lionel Robbins
 Lionel Rocheman
 Lionel Rosso
 Lionel Rotcage
 Lionel Royer
 Lionel Scaloni
 Lionel Scoccimaro
 Robert-Lionel Séguin
 Lionel Soukaz
 Lionel Stoléru
 Lionel Terray
 Lionel Tertis
 Lionel Théoret
 Lionel Tua
 Lionel Villeneuve
 Lionel Zinsou

Variantes 
On rencontre les variantes Lionnel, Lyonel et Lyonnel et au féminin Lionele, Lionelle et Lionnelle.

Divers 
 Lionel Corporation : fabricant de jouets et de trains miniatures américain.
 Collège Lionel-Groulx
 J.J. Lionel, nom de scène de Jean-Jacques Blairon, né le 9 août 1947 à Binche (Belgique) et mort le 14 juillet 2020 à Comines-Warneton (Belgique), est un chanteur belge.

Notes et références 

Homonymie de prénom